

Гейврілл — місто, штат Флорида
 Гейврілл — місто, штат Айова
 Гейврілл — місто, штат Массачусетс
 Гейврілл — місто, штат Нью-Гемпшир